Paweł Janas (ur. 1953) – polski piłkarz, trener.
 Paweł Janas (ur. 1976) – polski malarz.